Malahovski je priimek več oseb:
 Andrej Ferdinand Malahovski, češko-slovenski orglarski mojster
 Ivan Vikentevič Malahovski, sovjetski general

Ruski priimki